Die 1. Amateurliga Bayern 1956/57 war die 7. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga und sie war die 4. Saison, die in zwei Staffeln ausgespielt wurde.

Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Sieger der Staffel Nord war der 1. FC Bamberg. Die Staffel Süd gewann der 1. FC Penzberg. Die Endspiele um die bayerische Amateurmeisterschaft gewann der 1. FC Bamberg gegen den 1. FC Penzberg mit 3:0 sowie 2:0. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur II. Division war Bamberg allerdings erfolglos.

In die 2. Amateurliga mussten absteigen:
 aus der Staffel Nord: 1. FV Würzburg 04, SC Sylvia Ebersdorf
 aus der Staffel Süd: MTV 1881 Ingolstadt, TuS Raubling

Für die kommende Saison kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga:
 in die Staffel Nord: 1. FC Haßfurt, SV Neuses, SpVgg Büchenbach
 in die Staffel Süd: FC Kempten, SC München 06, TSG Pasing, TSV Gersthofen

Staffel Nord

Ergebnis-Kreuztabelle – Nord

Abschlusstabelle – Nord 

|}

Staffel Süd

Ergebnis-Kreuztabelle – Süd

Abschlusstabelle – Süd 

|}

Spiel um die bayrische Meisterschaft 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1956/57 bei f-archiv.de
 Tabelle Nord 1956/57 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Nord 1956/57 bei manfredsfussballarchiv.de
 Tabelle Süd 1956/57 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Süd 1956/57 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1956/57
1956